Кла́віша, також кла́віш (від  <  — «ключ») — пластинка для передавання дії від пальців рук до пристрою, механізму.

 Клавіша — те ж саме, що і кнопка
 Клавіша — елемент клавішних музичних інструментів у вигляді видовженої пластинки

Див. також 
 Комп'ютерна клавіатура

Примітки